Фабрицио Феррон (; родился 5 сентября 1965 года) — итальянский футболист, вратарь, ныне тренер молодёжных сборных Италии. Играл за ряд итальянских клубов, такие как: «Сампдория», «Аталанта» и «Верона».

Биография 
Феррон начал свою карьеру в молодёжной команде «Милана». Затем он играл за «Самбенедеттезе», прежде чем провести 8 сезонов в «Аталанте».

23 февраля 1992 года, Феррон пропустил нелепый гол от вратаря «Кремонезе» — Микеланджело Рампуллы, который стал первым вратарем в истории, забившим с игры.

23 января 1994 года, в матче против «Реджаны», сердце Феррона перестало биться на 15 секунд, после столкновения с нападающим противостоящей команды. К счастью, его откачали.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на magliarossoner.it
 Профиль на eurosport

Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Парма»
Тренеры ФК «Модена»
Тренеры ФК «Пескара»
Футболисты Италии